Ten artykuł jest o demograficznych cechach ludności Jamajki, w tym gęstości zaludnienia, poziomie wykształcenia, zdrowiu ludności, statusie ekonomicznym, przynależności religijnej i innych aspektach ludności.

Ludność 
Według World Population Prospects 2012 ogólna liczba ludności wynosiła w 2010 roku 2 741 000 w porównaniu z 1 403 000 w 1950 roku. Udział dzieci w wieku do 15 lat w 2010 roku wynosił 29%, 63.1% osób było między 15 a 65 rokiem życia, podczas gdy 7.8% 65 lat lub starszych
.

Struktura ludności 

Źródło

Statystyka urodzeń i zgonów 

Źródła

Języki 
Angielski (urzędowy), jamajski, jamajski język migowy, jamajski tubylczy język migowy, dialekt syryjsko-palestyński języka arabskiego, portugalski, hiszpański. Spotyka się również standardowy chiński (mandaryński) i Kromanti .

CIA World Factbook 
Źródło

Populacja
2 950 210 (2015)

Powierzchnia
10 991 km²

Gęstość zaludnienia
268,42 osób/km²

Czysty współczynnik migracji
-4,66 migrantów/1,000 mieszkańców (2015)

Urbanizacja
ludność miejska: 54,8% ogółu ludności (2015)
tempo urbanizacji: 0,9% roczne tempo zmian (2010-15.)

Współczynnik umieralności niemowląt

cała populacja:
13,37 zgonów/1 000 żywych urodzeń

mężczyźni:
13,93 zgonów/1 000 żywych urodzeń

kobiety:
12,78 zgonów/1 000 urodzeń żywych (2015)

Oczekiwana długość życia przy urodzeniu

cała populacja:
73,55 lat

mężczyźni:
71,93 lat

kobiety:
75,24 lat (2015)

Wydatki na edukację
6,3% ogólnej wartości PKB (2013)

Piśmienność

definicja:
osoby w wieku 15 lat i więcej, które kiedykolwiek uczęszczały do szkoły

cała populacja:
88,7%

mężczyźni:
84%

kobiety:
93,1% (2015)

HIV/AIDS (2014)

Procent zakażonych wśród dorosłych:
1,62%

Liczba osób żyjących z HIV/AIDS:
29 400

Roczna liczba zgonów z powodu HIV/AIDS:
1 300

Przypisy 

Demografia według państw
Jamajka